Курош — фамилия:

 Курош, Александр Геннадиевич (1908—1971) — советский математик-алгебраист, доктор физико-математических наук.
 Курош, Александр Парфёнович (1862—1918) — русский вице-адмирал.
 Курош, Николай Парфёнович (1860—1907)  — капитан 2-го ранга, командир эскадронного миноносца «Бодрый». Младший брат вице-адмирала А. П. Куроша.

См. также 
 Курош или Куруш () — персидское имя царя Кира Великого, означающее «солнцеподобный».